Abaddon – demone citato nell'Apocalisse di Giovanni
 Abaddon –  romanzo di fantascienza dello scrittore James Morrow
 Abaddon –  pseudonimo di Tony Bray, primo batterista del gruppo heavy metal Venom
 Abaddon il Distruttore – personaggio del gioco Warhammer 40.000
 Abaddon il Distruttore – personaggio del videogioco Darksiders
 Abbadon – personaggio del gioco Dota 2